{{Организация
|название= Программа ООН по населённым пунктам

United Nations Human Settlements Programme
Programme des Nations unies pour les établissements humains
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
联合国人居署  برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية|background_color = #5B92E5;
|логотип = UNHABITAT.svg
|подпись   = 
|карта1 = 
|легенда1 = 
|тип = международная организация
|членство = 
|тип_центра = Штаб-квартира
|центр =  Найроби   
|языки = 
|должность_руководителя1= Генеральный директор|имя_руководителя1 =  Маймуна Мохд Шариф  
|должность_руководителя2 = 
|имя_руководителя2 = 
|должность_руководителя3 =
|имя_руководителя3 =
|событие_основания1 =
|дата_основания1= 1978
|событие_основания2 =
|дата_основания2 =
|событие_основания3 =
|дата_основания3 =
|событие_основания4 =
|дата_основания4 =
|сайт = 
  |lat_dir =S |lat_deg =1.2327
  |lon_dir =E |lon_deg =36.8177
  |CoordScale = 20000
  |region = 
}}Программа Организации Объединённых Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат''', ) — программа ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов. Основана в 1978 году.

Штаб-квартира организации находится в Найроби (Кения). Исполнительный директор: с января 2018 года — Маймуна Мохд Шариф.

История 
В 1976 году в Ванкувере (Канада) прошла Первая конференция ООН по населенным пунктам (Хабитат I).

По итогам Конференции в Ванкувере в декабре 1977 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании Комиссии по населенным пунктам. Основной задачей Комиссии стало содействие развитию международного сотрудничества в области населенных пунктов, жилищно-гражданского строительства и строительных материалов. В октябре 1978 г. был образован Секретариат и исполнительный орган Комиссии ООН по населенным пунктам (Центр ООН по населенным пунктам — Хабитат).

В 1996 г. в Стамбуле (Турция) состоялась Вторая конференция по населенным пунктам (Хабитат II), на которой были приняты основополагающие документы Центра ООН по населенным пунктам. Первый — «Повестка дня Хабитат», так называемый всемирный План действий по устойчивому развитию населенных пунктов. Второй — «Стамбульская декларация», в которой главы государств и правительств мировых держав приняли обязательства по обеспечению безопасности, жизнеспособности, продуктивности и устойчивого развития населенных пунктов для всех людей планеты.

В июне 2001 г. в Нью-Йорке состоялась 25-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН «Стамбул + 5», посвященная оценке реализации «Повестки дня Хабитат». В ходе сессии странами-членами ООН была принята «Декларация по городам и другим населенным пунктам в новом тысячелетии», обозначившая принципы и цели устойчивого развития городов и других населенных пунктов.

12 декабря 2001 г. 56-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию (А/Res/56/206) о повышении статуса Центра ООН по населенным пунктам (Хабитат) до уровня полноправной Программы Организации Объединённых Наций по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ). Руководящий орган Программы — Комиссия по населенным пунктам была преобразована в Совет управляющих Программы Организации Объединённых Наций по населенным пунктам и стала являться вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи.

Ежегодно в первый понедельник октября под эгидой Программы проводятся различные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню Хабитат.

Консультативный комитет ООН по вопросам местного самоуправления (UNACLA) 
Консультативный комитет ООН по вопросам местного самоуправления (UNACLA/ЮНАКЛА) учреждён резолюцией 17/18 Совета управляющих ООН от 1999 года в качестве консультативного органа для укрепления диалога системы ООН с местными властями в отношении реализации Повестки дня ООН по населённым пунктам. На текущий момент ЮНАКЛА возглавляется Всемирной организацией «Объединённые Города и Местные Власти», которая назначает Председателя и имеет в его совете 10 из 20 мест. Секретариат комитета расположен на базе офисов ОГМВ и Программы ООН по населённым пунктам.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 ООН Хабитат в России
 Общие сведения об ООН-Хабитат на русском языке

ООН